Guillermo de Schaumburg-Lippe (; Bückeburg, 12 de diciembre de 1834 - Ratibořice, 4 de abril de 1906) fue hijo del príncipe soberano Jorge Guillermo de Schaumburg-Lippe y miembro de la Casa de Lippe.

Primeros años 
Guillermo nació en Bückeburg, Schaumburg-Lippe, siendo el séptimo hijo y tercer hijo varón del príncipe Jorge Guillermo de Schaumburg-Lippe (1784-1860), hijo del conde Felipe II de Schaumburg-Lippe y de la landgravina Juliana de Hesse-Philippsthal, y de su esposa, la princesa Ida de Waldeck-Pyrmont (1796-1869), hija del príncipe Jorge I de Waldeck-Pyrmont y de la princesa Augusta de Schwarzburgo-Sondershausen.

Matrimonio 
Guillermo se casó el 30 de mayo de 1862 en Dessau con la princesa Batilde de Anhalt-Dessau (1837-1902), hija del príncipe Federico Augusto de Anhalt-Dessau y de su esposa, la landgravina María Luisa Carlota de Hesse-Kassel.

Tuvieron ocho hijos:
Carlota (10 de octubre de 1864-16 de julio de 1946), casada en 1886 con el rey Guillermo II de Wurtemberg, sin descendencia.
Francisco José (8 de octubre de 1865-4 de septiembre de 1881). Murió en la adolescencia.
Federico (30 de enero de 1868-12 de diciembre de 1945), casado en 1896 con la princesa Luisa de Dinamarca, con descendencia.
Alberto (24 de octubre de 1869-25 de diciembre de 1942), casado en 1897 con la duquesa Elsa de Wurtemberg, con descendencia.
Maximiliano (13 de marzo de 1871-1 de abril de 1904), casado en 1898 con la duquesa Olga de Wurtemberg, con descendencia.
Batilde (21 de mayo de 1873-6 de abril de 1962), casada en 1895 con el príncipe Federico de Waldeck-Pyrmont, con descendencia.
Adelaida (22 de septiembre de 1875-27 de enero de 1971), casada en 1898 con el duque Ernesto II de Sajonia-Altemburgo, con descendencia. Divorciados en 1920.
Alejandra (9 de junio de 1879-5 de enero de 1949). Soltera y sin descendencia.

Él y su nuera, la princesa Luisa de Dinamarca, murieron con cinco horas de diferencia en el castillo de la familia en Náchod, Bohemia.

Títulos y estilos 
12 de diciembre de 1834 - 4 de abril de 1906: Su Alteza Serenísima el príncipe Guillermo de Schaumburg-Lippe.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Genealogics - Leo van de Pas - Wilhelm, Prinz zu Schaumburg-Lippe
thePeerage.com - FWilhelm Prinz zu Schaumburg-Lippe
L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: II 269

Nacidos en Bückeburg
Príncipes de Schaumburg-Lippe
Generales de Austria
Grandes cruces de la Orden imperial de Leopoldo
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Austria
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso
Militares de Austria del siglo XIX